

Тшасковиці — село в гміні Беляви Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Тшасковиці — село в гміні Ходзеж Ходзезького повіту Великопольського воєводства